Arlington Heights může být:

Arlington Heights (Illinois) – vesnice v Illinois
Arlington Heights (Ohio) – vesnice v Ohiu
Arlington Heights (Los Angeles) – část města Los Angeles v Kalifornii
Arlington Heights (Pensylvánie) – vesnice v Pensylvánii
Arlington Heights (Pittsburgh) – část města Pittsburgh v Pensylvánii
Arlington Heights (Washington) – obec ve Washingtonu